Гаврилино — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Гаврилино — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Гаврилино — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

См. также